YPE steht für:
 Young Pirates of Europe
 Peace River Airport (IATA-Code), Flughafen von Peace River (Alberta), Alberta

Abkürzung